Натуральне число 11
 11 рік до нашої ери
 11 рік нашої ери
 11 століття до нашої ери
 11 століття нашої ери
 11 тисячоліття до нашої ери
 11 тисячоліття нашої ери